Obdam (plaats), een dorp
 Obdam (gemeente), voormalige gemeente
 Jacob van Wassenaer Obdam, Nederlandse admiraal
 Jacob II van Wassenaer Obdam, Nederlandse generaal in de Spaanse Successieoorlog
 Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam, Nederlandse diplomaat